Trattamento di tempra
 Smorzamento (fluorescenza)